Джи́ллиан Бо́ннер (; , , Джорджия, США) — американская , кинопродюсер, монтажёр, киноактриса и арт-директор.

Карьера 
Была Playmate журнала Playboy в апреле 1996 года. Её фото были сделаны . Она позже сыграла главную роль в компьютерной игре «Riana Rouge».

Она была фотомоделью прежде чем стать Playboy Playmate. После её появления в Playboy, она создала компанию «Black Dragon», которая занимается продюсированием, мультимедией и маркетингом.

Примечания

Ссылки